Сурселе (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Сурселе — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.